Patrik Lichý (ur. 22 września 1992) – słowacki skoczek narciarski i kombinator norweski, reprezentant klubu ŠK Kartik Banská Bystrica. Uczestnik Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013.

Przebieg kariery 
W FIS Cup w skokach narciarskich zadebiutował w sierpniu 2008 w Szczyrbskim Jeziorze, zajmując 34. miejsce, a pierwsze punkty zdobył w lipcu 2010 w Villach (18. pozycja). Najwyżej w zawodach cyklu sklasyfikowany był we wrześniu 2012 w Wiśle, gdy zajął 8. miejsce. W latach 2010–2014 startował w Pucharze Kontynentalnym. Nigdy nie zdobył punktów, najwyżej sklasyfikowanym będąc na 36. miejscu.

Czterokrotnie (2009–2012) wystąpił w zawodach skoków narciarskich na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, zajmując w swoim najlepszym starcie 42. pozycję.

Wystąpił w zawodach skoków narciarskich oraz kombinacji norweskiej na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013. W skokach zajął w kwalifikacjach 51. miejsce na 55 startujących na skoczni normalnej oraz 52. na 53 startujących na skoczni dużej. W obu przypadkach nie uzyskał awansu do konkursu głównego. W konkursie kombinacji na skoczni normalnej zajmował 25. miejsce po części skokowej, ale nie ukończył biegu. Był to jedyny start Lichý'ego w oficjalnych zawodach międzynarodowych w tej dyscyplinie.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystartował we wrześniu 2014 podczas FIS Cup w Szczyrku.

Mistrzostwa świata

Skoki narciarskie

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słowaccy skoczkowie narciarscy
Słowaccy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 1992